

Patronyme 

 Alexe Gaudreault, chanteuse québécoise ;
 André Gaudreault (1952-), chercheur québécois en études cinématographiques, spécialisé en histoire et théorie du cinéma ;
 Émile Gaudreault (1964-), réalisateur et scénariste québécois ;
 Jean-Marc Gaudreault (1943-2012), peintre québécois ;
 Jean-Rock Gaudreault (1972-), écrivain québécois ;
 Laure Gaudreault (1889-1975), enseignante et syndicaliste québécoise ;
Martin Gaudreault (1959-), artiste-photographe;
 Maryse Gaudreault (1959-),  femme politique canadienne ;
 Sylvain Gaudreault (1970-), homme politique québécois.

Patronyme québécois